Hrvatska:
 Krivodol (Podbablje), naselje u općini Podbablje
 Krivodol (Trilj), gradsko naselje Trilja

BiH:
 Krivodol (Mostar, BiH), naselje u općini Mostar